Irène Molitor (1927-2018), Zwitserse alpineskiester
 Katharina Molitor (1983), Duitse atlete
 Molitor, een luxe hotel in Parijs.